Het Nederlands kampioenschap dammen 2003 werd van 16 t/m 29 maart 2003 (met als rustdag 24 maart) in Amsterdam gespeeld met het systeem van 3 punten per overwinning.
Kampioen werd (voor de 1e keer) Kees Thijssen met 23 punten uit 13 partijen, op 2 punten gevolgd door Ron Heusdens en op 3 punten door Gérard Jansen.

Scoretabel

Externe links
 Eindstand op Toernooibase
 Fragmenten deel 1
 Fragmenten deel 2
 Fragmenten deel 3
 Fragmenten deel 4

Dammen in 2003
Nederlands kampioenschap dammen
Dammen